222 steht für:
 die natürliche Zahl 222
 die Jahre 222 v. Chr. und 222 n. Chr.
 .222 Remington, Büchsenpatrone
 (222) Lucia, Asteroid
 A-222, Selbstfahrlafette
 Bundesstraße 222, Bundesstraße
 Bell 222, Hubschraubertyp
 IC 222, Galaxie
 Junkers Jumo 222, Flugmotor
 KrAZ-222, Lastkraftwagen
 Maserati 222, Stufenheckcoupé
 Mercedes-Benz Baureihe 222, Pkw-Baureihe
 Nationalstraße 222 (China), Nationalstraße
 NGC 222, Sternhaufen
 U 222, deutsches U-Boot

Siehe auch:
 F 222
 UG-222